Oggetto – in diritto, uno degli elementi essenziali del contratto
 Oggetto – in informatica, una regione di memoria allocata
 Oggetto – in linguistica, elemento sintattico di una frase che realizza la funzione grammaticale di complemento oggetto
 Oggetto – in psicologia, obiettivo finale di un investimento libidico
 Oggetto – in filosofia, contenuto di un atto intellettuale o percettivo, considerato come entità distinta e logicamente contrapposta al soggetto
 Oggetto (o cosa) – ogni elemento di natura materiale, percepibile dai sensi umani

Altri progetti